Die Liste der kroatischen Fußballnationalspielerinnen enthalten eine Auflistung aller Spielerinnen, die seit dem ersten Länderspiel am 28. Oktober 1993 in Ižakovci ausgetragen wurden. Die Nationalmannschaft der Kroatinnen gehört zu den schwächeren Mannschaften, konnte sich bisher für kein Großereignis qualifizieren. Bei der Auflistung auf der Seite des Verbandes kommt es zu "Verfälschung", da dort auch die Spiele in den Juniorenbereich aufgezählt wurden. Stand der Liste ist am 30. November 2021 gegen die Auswahl aus Moldawien.

Übersicht

Anmerkungen 
 Gerade aus den Anfangsjahren sind bei einigen Spielen keine Torschützinnen bekannt. Folgende Partien sind davon betroffen:

 10. November 1993: Kroatien – Schweiz 2:1
 14. November 1993: Kroatien – Wales 3:0
 4. Mai 1994: Kroatien – Schweiz 1:1
 22. Mai 1994: Kroatien – Wales 2:1
 7. September 1996: Kroatien – Schweiz 2:3

 Bei zwei Spielen sind bis heute trotz Suche auch die Aufstellungen nicht bekannt. Dabei handelte es sich um ein Turnier in Ungarn (Kecskemét).

 26. Mai 2001: Kroatien – Polen 0:3 (Aufstellung unbekannt)
 27. Mai 2001: Kroatien – Slowenien 8:2 (Aufstellung/Torschützinnen unbekannt)

Weblinks 
 Auflistung der Spielerinnen auf www.hns-cff.hr

!Nationalspielerinnen
Kroatien
!